Tacchini ist:

Name folgender Personen:

 Pietro Tacchini (1838–1905), italienischer Astronom
 Sergio Tacchini (* 1938), italienischer Tennisspieler und Modeschöpfer

Außerdem:
 Tacchini (Mondkrater), benannt nach Pietro Tacchini
 (8006) Tacchini, ein Asteroid